Ertholm har flere betydninger:

 A543 Ertholm, et skoleskib
 M/F Ertholm, et motorpassagerskib

Se også
Ertholmene